Servalul este un tip de felină.

Termenul serval se poate referi și la:

 , motor de aeronavă
 , vehicul militar german
 VBMR Serval, vehicul militar francez
 La Chapelle-en-Serval, comună în nordul Franței
 Operațiunea Serval, operațiune franceză în Mali
 Serval, Aisne, comună în nordul Franței
 , un proiect care oferă infrastructură pentru conexiuni directe între telefoanele celulare